Cette page contient les pages d'homonymie de Abadia et Abadía.

Toponymes 

 Abadía, une commune de la province de Cáceres en Espagne ;
 Abadia de Montserrat, une abbaye bénédictine autonome située sur le massif montagneux de Montserrat en Catalogne.

Patronymes 

 François-Xavier Abadía (1774-~1830), un général espagnol ;
  ;
 Miguel Abadía Méndez, le président de Colombie d' à  ;
 Francisco Ascaso Abadía, un militant anarcho-syndicaliste espagnol membre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ; 
 Natale Abadia (1792-1861), un chef de chœur et compositeur italien de la période romantique.

Voir aussi